Фильцер — фамилия.

 Фильцер, Александр Михайлович (род. 1947) — деятель еврейского культурного движения в СССР и России. Поэт, бард и литератор.
 Фильцер, Феликс Михайлович (род. 1931) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1958).